Le destin est le sort d’une personne ou d’une chose, en tant qu’il résulte de forces extérieures invincibles. Le terme peut également désigner :

Philosophie 
 Le destin dans le stoïcisme désigne la succession de l'ensemble des causes et des effets qui définit l'organisation de l'intégralité de l'univers (appelé « Cosmos ») en le disposant selon un ordre inéluctable et rationnel conditionné uniquement par les lois scientifiques qui le régissent.

Cinéma 
 Le Destin, film soviétique d'Evgueni Matveev sorti en 1977 ;
 Le Destin, film égyptien de Youssef Chahine sorti en 1997 ;
 Destin,  de la saison 5 de la série télévisée Angel.

Toponyme 
 Destin, une municipalité de Floride située dans le comté d'Okaloosa.

Divers 
 Destin, une œuvre de l'artiste allemand Otto Nückel (1926) ;
 Destin'', album studio du rappeur Ninho (2020).